Amen, riječ potvrđivanja u značenju "Zaista je tako"
 Jussi Sydänmaa, finski glazbenik sa pseudonimom Amen
 Amen (sastav), američki hardcore punk sastav